Лажуа () — фамилия французского происхождения, распространённая в Канаде.

Известные носители 
 Лажуа, Джон (род. 1980) — канадский комик.
 Лажуа, Маржори (род. 2000) — канадская фигуристка.